

Peinture 
 Après la pluie, tableau du peintre russe Arkhip Kouïndji (1879)

Littérature

Roman 

 Après la pluie, roman de Frédéric H. Fajardie.

Bande dessinée 

 Après la pluie, bande dessinée d'André Juillard ;
 Après la pluie, bande dessinée de Christophe Blain, Lewis Trondheim et Joann Sfar.
 Après la pluie, manga de Jun Mayuzuki

Théâtre
 Après la pluie de Sergi Belbel publié en 1993 en catalan (titre original : Després de la pluja)

Album 

 Après la pluie, album de Romane Serda sorti le  ;
 Après la pluie, album de Daniel Mille, Stéphane Belmondo, Eric Legnini, Rémi Vignolo.

Cinéma 

 Après la pluie, film français de Camille de Casabianca sorti en 1989 ;
 Après la pluie (Ame agaru), film japonais de Takashi Koizumi sorti en 1999 ;
 Après la pluie (Eső után), court métrage de Peter Meszaros sorti en 2002 ;
 Après la pluie, court-métrage  de Jérémie Schellaert sorti en 2010 ;
 Après la pluie... (Just in Time), film américain de Shawn Levy sorti en 1997.